

Персоналии 
Луч — фамилия:
 Луч, Григорий (настоящее имя Григо́рий Васи́льевич Васи́льев:; 1931—1998) — чувашский писатель-прозаик, член Союза писателей СССР.

Наука 
 Световой луч — одно из понятий в оптике.
 Катодный луч (электронный луч) — одно из понятий в электронной оптике.
 Луч — один из терминов геометрии.
 Числовой луч
 Луч — см. радиус
 Луч — одно из понятий в разделе механических волн.
 Луч плавника — опорно-двигательная структура в плавниках рыб, преимущественно лучепёрых.

Техника 
 «Луч» — серия советских любительских кинопроекторов производства ЛОМО.
 Луч — серия советских и российских телекоммуникационных спутников-ретрансляторов двойного назначения.
 Луч-5А — первый российский телекоммуникационный спутник-ретранслятор.
 Луч-5Б — второй российский телекоммуникационный спутник-ретранслятор.
 Луч-5В — третий российский телекоммуникационный спутник-ретранслятор.
 «Луч» — марка речных пассажирских судов на скеговой воздушной подушке.
 «Луч» — класс гоночных яхт.

Культура 
 «Луч (журнал, 1991—2019)» — русский литературно-художественный журнал в Удмуртии и Предуралье с 1991 по 2019 годы.
 «Луч» — газета, издававшаяся в Белграде на русском языке в 1931—1933 годах.

Организации 
 Научно-производственное объединение «Луч» — советское и российское научно-производственное объединения атомной промышленности.
 Государственное Киевское конструкторское бюро «Луч» — советское и украинское научно-производственное предприятие военно-промышленного комплекса.
 «Луч» — советское центральное конструкторское бюро, разработчик лазерной техники, впоследствии НПО «Астрофизика».
 «Луч» — творческое объединение при киностудии «Мосфильм» (бывшее 2-е творческое объединение), студия по производству художественных фильмов.
 «Луч» — часовой завод в Минске.

Спортивные клубы 
 «Луч» — футбольный клуб из Владивостока.
 «Луч» — белорусский футбольный клуб из Минска, основан в 2012 году, в 2019 году объединился с могилёвским «Днепром» в ФК «Дняпро» Могилёв.
  — белорусский футбольный клуб из Минска, существовавший в 1983—1992 годах.
 «Луч» — женский волейбольный клуб из Москвы.
 «Луч» — мужской волейбольный клуб из Москвы.
 «Луч» — хоккейный клуб из Свердловска, существовавший в 1977—1990 годах.
 «Луч» — название мини-футбольного клуба «Уралмаш-М» до 1995 года.
 «Луч» — название волейбольного клуба «Прикамье» до 1993 года.
 «Луч» — название футбольного клуба «Сергиев Посад» из Загорска (Сергиева Посада) в 1969—1998 и 2004—2009 годах; с 2021 — «ЗТЗ-Луч».
 «Луч» — название футбольного клуба «Динамо» Тула до 1998 года.
 «Луч» — название футбольного клуба АПК Азов до 1990 года.
 «Луч» — название футбольного клуба «Самбор» Львовской области в 1990-х годах.
 «Луч»-СМИ — название регбийного клуба «Металлург» из города Новокузнецка в 1991—1995 годах.

Топонимы

Белоруссия 
 Луч — деревня в Червенском районе Минской области.
 Луч — посёлок в Краснопольском районе Могилёвской области

Россия 
 Луч — железнодорожная платформа в Чеховском районе Московской области Курского направления Московской железной дороги.
 Луч — хутор в Бирском районе Башкортостана.
 Луч — деревня в Зианчуринском районе Башкортостана.
 Луч — посёлок в Александровском районе Владимирской области.
 Луч — посёлок в Новоусманском районе Воронежской области.
 Луч — посёлок в Лабинском районе Краснодарского края.
 Луч — прежнее название курорта Канака, Крым.
 Луч — посёлок в Чеховском районе Московской области.
 Луч — посёлок в составе города Нижний Новгород Нижегородской области.
 Луч — посёлок в Первомайском районе Оренбургской области.
 Луч — посёлок в Башмаковском районе Пензенской области.
 Луч — посёлок в Шацком районе Рязанской области.
 Луч — посёлок в Ртищевском районе Саратовской области.
 Луч — посёлок в городском округе Богданович Свердловской области.
 Луч — посёлок в Сысертском городском округе Свердловской области.
 Луч — посёлок в Уваровском районе Тамбовской области.
 Луч — посёлок в Чистопольском районе Татарстана.
 Луч — посёлок в составе города Гагарин Смоленской области.

Украина 
 Луч — посёлок, Николаевский район, Николаевская область.
 Луч — посёлок, Кролевецкий район, Сумская область.

Гидроним 
 Луч — река в России, протекает в Ленском районе Архангельской области.

См. также 
 Луч смерти
 Лучизм

Примечания